Zwischen den Fronten steht für:

 Zwischen den Fronten – The Rhinemann Exchange, Fernsehserie nach dem Roman The Rhinemann Exchange von Robert Ludlum aus dem Jahr 1977
 Zwischen den Fronten, die zweite Episode aus der vierteiligen US-amerikanischen Miniserie Wildes Land aus dem Jahr 1993
 Frontline – Zwischen den Fronten (Titanic Town), irisch-britisches Filmdrama aus dem Jahr 1998
 Zwischen den Fronten – The Poet (The Poet), kanadisches Filmdrama aus dem Jahr 2007
 Tatort: Zwischen den Fronten, österreichischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2013